Langemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Langemeyer	(1880–1950), deutscher Politiker (CNBL), Landtagsabgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 August Langemeyer (1859–1920), deutscher Brennereibesitzer und Abgeordneter
 Georg Langemeyer OFM (1929–2014), deutscher Franziskaner-Pater und katholischer Theologe
 Gerhard Langemeyer (* 1944), deutscher Politiker (SPD); von 1999 bis 2009 Oberbürgermeister der Stadt Dortmund
 Ines Langemeyer (* 1972), deutsche Psychologin
 Otto Langemeyer (1883–1950), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg